Доменико Адамини или Дементий Фомич Адамини (1792, , кантон Тичино — 1860) — русский архитектор и инженер швейцарского происхождения.

Биография 

Происходил из семьи итальянских швейцарцев, архитекторов Адамини. Сын Томмазо (Фомы Леонтьевича) Адамини (1764—1828). Младший брат Леоне (Льва Фомича) Адамини, архитектора. Его двоюродным братом был архитектор и инженер Антонио (Антон Устинович) Адамини.

Прибыл в Россию вместе с отцом и старшим братом. В начале работал в качестве помощника своего отца Фомы Леонтьевича.

С 1818 года был на русской службе в качестве «каменных дел мастеров» при Кабинете Его Величества.

Состоял в комиссиях по сооружению Михайловского дворца для великого князя Михаила Павловича (с 1819 г., ныне Государственный Русский музей).

В 1820 году начал работать у Карло Росси на строительстве здания Главного штаба (Санкт-Петербург). Позже был занят перестройкой дворца на Елагином острове (с 1823-го). В том же году был принят на работу в качестве помощника Огюста Монферрана при возведении Исаакиевского собора.

Через два года после своего отца в 1827 году вышел в отставку. После возвращения на родину, работал, в основном, в Италии и на территории Австро-Венгерской империию

Д. Адамини сделал большой вклад в работу Монферрана, но был уволен, для продолжения работы с Росси.

Как и все члены его семьи, Доминик был инженером-строителем самого высокого уровня, получившим основательную теоретическую подготовку, которая отличала его работу. Среди его наиболее важных работ:
 Дом Адамини, построенный на углу Марсова поля и набережной Мойки (1823—1827),
 Перенос Румянцевского обелиска на Васильевском острове
 Церковь Иоанна Крестителя в Царском Селе совместно с братом Леоне (Льва Фомича) Адамини (1825—1826),
 Перестройка Церкви Екатерины и Рождества Пресвятой Богородицы в Павловске
 Памятник в честь Бородинской битвы (Петербург, 1837)

Примечания

Источники 

 Адомини Дементий Фомич // Словарь русскихъ художниковъ. — Сост. Н. П. Собко. — Т. 1. — Вып. 1. — , 1893. — Стлб. 40—42.
 

Родившиеся в кантоне Тичино
Архитекторы Российской империи XIX века
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Царского Села (Пушкина)
Архитекторы Швейцарии
Архитекторы Австро-Венгрии
Инженеры Швейцарии
Инженеры Российской империи
Инженеры XIX века